Алексеевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Алексеевка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 534 человека, в том числе 252 мужчины и 282 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года: 482 человека.

Состав 
В состав входят три населённых пункта:
 посёлок Александровка,
 село Алексеевка (центр),
 посёлок Калиновка.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края